Бйорн Борг до цього два роки підряд був чемпіоном відкритого чемпіонату Франції. І цього разу він успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Вітаса Герулайтіса з рахунком 6–4, 6–1, 6–2. А загалом це був п'ятий його титул після 1974, 1975, 1978 і 1979 років. Борг пройшов увесь турнір, в якому взяли участь 17 з 20-ти провідних гравців, не програвши жодного сету. Це досягнення зміг повторити Роджер Федерер на Відкритому чемпіонаті Австралії 2007.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) — 1980 О Френч Open Men's Singles draw 

1980 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу